Bulwar Rawy – bulwar nadrzeczny na rzeką Rawą w Katowicach
 Bulwary Rawy – osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Zawodzie w Katowicach 
 Bulwary Rawy – nazwa ulicy w katowickiej dzielnicy Bogucie 

